Враня
 Враня — село в Болгарии
 Враня — прежнее название города Вране в Сербии